Paragvaj je lahko:
 Paragvaj - država v Južni Ameriki
 Paragvaj (reka) - veletok v Južni Ameriki